Gran Premi de Suècia de Motocròs 125cc, celebrat fins al 2003
 Gran Premi de Suècia de Motocròs 250cc, celebrat fins al 2003
 Gran Premi de Suècia de Motocròs 500cc, celebrat fins al 2003
 Gran Premi de Suècia de Motocròs 125, 250 i 500cc, celebrat entre 2001 i 2003
 Gran Premi de Suècia de MX1 i MX2, celebrat d'ençà de 2004
 Gran Premi de Suècia de MX3, celebrat d'ençà de 2006